Куба:

Топоніми

Куба — місто в Азербайджані

Куба — історична держава північних банту на теритрії сучасної Демократичної республіки Конго

Куба — держава у Вест-Індії
 Куба — найбільший острів Карибського басейну

Ла-Куба — муніципалітет.

Куба — муніципалітет.
 Куба (парафія)

Куба — село в Лакському районі Дагестану

Куба — місто, штат Алабама
 Куба — місто, штат Іллінойс
 Куба — місто, штат Канзас
 Куба — місто, штат Міссурі
 Куба — місто, штат Нью-Йорк
 Куба — селище, штат Нью-Мексико
 Куба — селище, штат Нью-Йорк

 Куба (Іллінойс, тауншип) — тауншип.
 Куба (Індіана) — невключена територія.
 Куба (Кентуккі) — невключена територія.
 Куба (Міннесота) — тауншип.
 Куба-Сіті (Вісконсин) — місто.

Куба-Бурун — назва гір в Криму.
 Куба-Кая — гора в Криму.
 Куба-Кир — гора в Криму.
 Кубалач (значення) — гора і урочище в Криму.

Особи 

 Філіп Куба — чеський хокеїст

Інше 

 Куба — палац в місті Палермо на Сицилії
 Куба — фільм 1979 р. Річарда Лестера
 11094 Куба — астероїд головного поясу